Илья́ Алекса́ндрович Гультя́ев () — российский футболист, защитник вологодского «Динамо».

Биография 
Сын Александра Гультяева. Воспитанник псковского футбола. В 2004 году попал в структуру «Спартака» Москва. С 2006 года выступал за молодёжный состав клуба. Единственный матч за основной состав провёл 15 июля 2009 года в игре 1/16 финала Кубка России против «Краснодара». Летом 2009 года перешёл в клуб «Томь». Дебютировал в чемпионате России 1 ноября 2009 года в матче 27 тура против московского «Локомотива». Всего в 2009 году сыграл 3 матча за «Томь». В сезоне 2010 завоевал место в основе команды и в общей сложности провёл 27 матчей. В этом же сезоне забил первый гол в своей профессиональной карьере, 11 мая поразив ворота «Сатурна». В 2011 году также был основным футболистом «Томи», а также нередко исполнял функции капитана.

По итогам 2012 года контракт Гультяева с томской командой истёк, и защитник покинул клуб. 18 января 2013 года подписал контракт на полгода с футбольным клубом «Уфа». В июне 2013 года покинул клуб. Был на просмотре в «Сибири» и «Факеле» и в середине июля подписал контракт с «Нефтехимиком». Через год перешёл в «Енисей». В январе 2016 года за один миллион рублей перешёл в «Тосно» и подписал контракт на полтора года с возможностью продления. 9 августа 2016 перешёл в ФК «Енисей». Однако в сезоне 2016/17 перестал попадать в основной состав и в августе вернулся в «Енисей». В конце июня 2017 расторг по обоюдному согласию «по семейным обстоятельствам» контракт и перешёл в «Тамбов». В августе 2018 перешёл в армянский «Бананц», в феврале 2019 — в белорусский «Гомель».

15 февраля 2020 года подписал контракт с клубом «Новосибирск» до конца сезона 2019/20; но затем и в следующем сезоне продолжил выступать в команде, которую в итоге покинул в конце июня 2021 года. Вскоре подписал контракт с пермским «Амкаром».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Спартак» (Москва)
 Победитель турнира дублёров РФПЛ (2): 2006, 2007
 Победитель молодёжного первенства России: 2008
 Итого : 3 трофея

 «Енисей» 
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2016/17

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Новосибирск»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Динамо» Вологда